Awaria − polski krótkometrażowy film animowany.
 awaria − stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 awaria techniczna
 awaria wspólna
 Awaria − polski zespół punkrockowy.

Zobacz też 
 Maria Awaria